Bosznia-Hercegovina
 Humac, falu Bugojno községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Humac, falu Gornji Vakuf-Uskoplje községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Humac, falu  Ljubuški községben, a Nyugat-Hercegovinai kantonban

 Horvátország
 Humac, falu Jelsa községben, Split-Dalmácia megyében
 Donji Humac, falu Nerežišća községben, Split-Dalmácia megyében
 Gornji Humac, falu Pučišća községben, Split-Dalmácia megyében